Claudio Monteverdi – compositore italiano
 Conservatorio Claudio Monteverdi – conservatorio di Bolzano
 Coro Claudio Monteverdi di Crema – coro polifonico italiano
 Gruppo Polifonico Claudio Monteverdi – coro polifonico italiano